Popielewo ist der Name folgender Dörfern in Polen:

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Popielewo (Skulsk)
 Popielewo (Trzemeszno)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Popielewo (Koronowo)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Popielewo (Konarzyny) (Konarschin, 1942–45 Kunertsfeld, Kreis Konitz/Westpreußen)
 Popielewo (Trzebielino) (Pöppelhof, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Popielewo (Nowe Warpno) (Haffhorst, Kreis Ueckermünde/Pommern)
 Popielewo (Połczyn-Zdrój) ((Groß) Poplow, Kreis Belgard/Pommern)